Rua da Alfândega (Lisboa)
 Rua da Alfândega (Rio de Janeiro)

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos